2 miejscowości w Polsce: 
 Chyby – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Mniów 
 Chyby – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Tarnowo Podgórne